Prützmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Prützmann (1864–1929), deutscher Kapitän und Kap Hoornier
 Hans-Adolf Prützmann (1901–1945), deutscher SS- und Polizeiführer, Politiker (NSDAP), MdR